hrabstwo Colfax (ang. Colfax County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Colfax (ang. Colfax County) w USA, w stanie Nowy Meksyk